Stati Uniti d'America
 Union Springs – capoluogo della Contea di Bullock, Alabama 
 Union Springs – villaggio della Contea di Cayuga, New York